Een verkeersweg:
N391 (België)
N391 (Frankrijk)
N391 (Nederland), zie Provinciale weg 391
N391 (Zwitserland)